

Bâtiment 
 Dar El Hout, appellation arabe du Musée océanographique de Salammbô 
 Hout-ka-Ptah, principal temple égyptien voué au culte de Ptah

Patronyme 
 Hout, pseudonyme du peintre belge Louis Dubois
 Joris Van Hout, joueur de football belge
 Kristof Van Hout, joueur de football belge

Toponyme

Hout-si-Plout, toponyme fréquent wallon

Houtland, région naturelle du nord de la France

En néerlandais, le toponyme Hout signifie bois.
 Achter 't Hout, hameau de la commune d'Aa en Hunze
 Hout, hameau de la commune de Geldrop-Mierlo
 Hout, hameau de la commune de Peel en Maas
 Den Hout, village de la commune d'Oosterhout
 Hout-Blerick, village de la commune de Venlo
 Mierlo-Hout, quartier de Helmond